Het wereldkampioenschap snooker 2019 werd van 20 april tot en met 6 mei 2019 gehouden in het Crucible Theatre in Sheffield.

Titelverdediger Mark Williams werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Deze editie werd gewonnen door Judd Trump. Hij versloeg in de finale John Higgins, die ook in 2018 verliezend finalist was.

Prijzenpot 
De verdeling van het prijzengeld (dit jaar voor het eerste boven de £ 2.000.000) werd als volgt vastgesteld: 
 Winnaar: £ 500.000,-
 Finalist: £ 200.000,-
 Halvefinalist: £ 100.000,-
 Kwartfinalist: £ 50.000,-
 Laatste 16: £ 30.000,-
 Laatste 32: £ 20.000,-
 Laatste 48: £ 15.000,-
 Laatste 80: £ 10.000,-
Hoogste Break: £10.000,-

Hoofdtoernooi 
Tussen haakjes aangegeven: de 'seeding' van de speler bij aanvang van het toernooi.

Trivia
De Belg Luca Brecel speelde zijn eerste wedstrijd op 20 & 21 april.  Hij verloor in de eerste ronde.
James Cahill is de eerste speler met een amateurstatus die doorstootte naar de hoofdtabel.
Mark Williams maakte de eerste “100” break van het toernooi. (129 in het zesde frame tegen Martin Gould)
Ronnie O'Sullivan werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde door amateur James Cahill.

Finale 
De finale werd gespeeld op zondag 5 mei en maandag 6 mei.

2019
Snooker